Lauterbach steht für:

 Lauterbach (Familienname), ein Familienname – dort auch zu den Namensträgern

Lauterbach ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Lauterbach (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Lauterbach (Hessen), Kreisstadt des Vogelsbergkreises, Hessen
 Lauterbach (Wartburgkreis), Gemeinde im Wartburgkreis, Thüringen

Gemeindeteile in Deutschland:
 Lauterbach (Altomünster), Ortsteil von Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Lauterbach (Aresing), Ortsteil von Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Lauterbach (Bergkirchen), Ortsteil von Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Lauterbach (Buttenwiesen), Ortsteil von Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Lauterbach (Fahrenzhausen), Ortsteil von Fahrenzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Lauterbach (Freystadt), Stadtteil von Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Lauterbach (Geslau), Ortsteil von Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lauterbach (Heldenstein), Ortsteil von Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lauterbach (Kirchenlamitz), Ortsteil von Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Lauterbach (Mähring), Ortsteil von Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lauterbach (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lauterbach (Rohrdorf), Ortsteil von Rohrdorf (am Inn), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lauterbach (Selb), Ortsteil von Selb, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Lauterbach (Steingaden), Ortsteil von Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Lauterbach (Ziemetshausen), Ortsteil von Ziemetshausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Lauterbach (Rügen), Stadtteil von Putbus, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Lauterbach (Warndt), Stadtteil von Völklingen, Landkreis Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Lauterbach (Bad Lausick), Ortsteil von Bad Lausick, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Lauterbach (Ebersbach), Stadtteil von Ebersbach, Landkreis Meißen, Sachsen
 Lauterbach (Marienberg), Stadtteil von Marienberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lauterbach (Neukirchen), Ortsteil von Neukirchen/Pleiße, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Lauterbach (Stolpen), Ortsteil von Stolpen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Lauterbach (Oelsnitz), Stadtteil von Oelsnitz/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Lauterbach (Wehretal), Domäne und Wüstung in der Gemarkung Langenhain (Wehretal), Gemeinde Wehretal, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Gemeindeteile in Österreich:
 Lauterbach (Gemeinde Moorbad Harbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Lauterbach (Gemeinde Karlstetten), Ortsteil von Karlstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Lauterbach (Gemeinde Inzersdorf), Ortschaft von Inzersdorf im Kremstal, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Lauterbach (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Lauterbach (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Lauterbach (Gemeinde Brixen im Thale), Ortschaft von Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Alte Namen:
 Landkreis Lauterbach, ehemaliges Verwaltungsgebiet in Hessen

 Lauterbach (französisch Lutrebois), Ortsteil von Bastogne, Provinz Luxemburg, Belgien

 Goworów, Ortschaft in Niederschlesien, Polen (Lauterbach im Landkreis Habelschwerdt, Niederschlesien)
 Gozdanin, Ortschaft in Niederschlesien, Polen (Lauterbach im Landkreis Görlitz, Niederschlesien), siehe Zgorzelec (Landgemeinde)

 Sieniawka (Łagiewniki), Ortschaft in Niederschlesien, Polen (Lauterbach im Landkreis Reichenbach, Niederschlesien)
 Łosośniki, Ortschaft in Pommern, Polen (Lauterbach im Landkreis Rummelsburg, Pommern), siehe Miastko
 Mędrzyki, Ortschaft in Ermland-Masuren, Polen (Lauterbach im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen), siehe Lelkowo
 Čistá u Litomyšle (Lauterbach), Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Čistá u Rovné, ehemalige Bergstadt im Kaiserwald in Böhmen, Tschechien (Lauterbach)
 Potůčník, Ortsteil von Hanušovice, Tschechien
 Čirá, Ortsteil der Stadt Kraslice,  Tschechien
 Čistá (Svatava) (Lauterbach Dorf), Wüstung in der Gemeinde Svatava, Tschechien

Bauten:
 Schloss Lauterbach – diverse Gebäude

Gewässer:
 Lauterbach (Autmut), vielleicht auch Buchenbach, linker Zufluss der Autmut bei Grafenberg, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Lauterbach (Brixentaler Ache), Fluss aus den Kitzbüheler Alpen bei Brixen/Nordtirol
 Lauterbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) nach Lautlingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Lauterbach (Große Laber), linker Zufluss der Großen Laber vor Pattendorf, Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Lauterbach (Großer Ostersee), linker Zufluss des Großen Ostersees (siehe Osterseen)
 Lauterbach (Haßlach), linker Zufluss der Haßlach bei Eila, Markt Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Lauterbach (Illach), linker Zufluss der Illach nahe Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Lauterbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (zur Abens) nahe dem Stadelhof, Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lauterbach, anderer Name der Lauter (Itz), rechter Zufluss der Itz in der kreisfreien Stadt Coburg, Oberfranken, Bayern
 Lauterbach (Kleine Nister), rechter Zufluss der Kleinen Nister bei Heimborn
 Lauterbach (Körbeltalbach), rechter Oberlauf des Körbeltalbachs (zur Biber, zum Hochrhein) bis zur Mittleren Mühle von Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Lauterbach (Lauter), im Wasgau
 Lauterbach (Main), linker Zufluss des Obermains bei Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Lauterbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Unteren Bära) in Delkhofen, Gemeinde Deilingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Lauterbach (Pleiße), rechter Nebenfluss der Pleiße bei Neukirchen/Pleiße
 Lauterbach (Rossel), linker Zufluss der Rossel im lothringisch-saarländischen Grenzgebiet
 Lauterbach (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach in Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Lauterbach (Schwarze Walster), kleiner Bach unweit Mariazell, St. Aegyd und Annberg, Grenze Niederösterreich zur Steiermark
 Lauterbach (Stockbach), rechter Zufluss des Stockbachs (zum Perlenbach, zur Schwesnitz) bei Reichenbach, Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Lauterbach (Werra), rechter Zufluss der Werra am Südwestrand des Hainich in Mihla, Wartburgkreis, Thüringen
 Lauterbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam vor Ziemetshausen, Landkreis Günzburg, Bayern

 

 Lauterbach in Dautphetal
 Lauterbach (Siebengebirge), im Siebengebirge
 Lauterbach, deutscher Name des Lotru in den Südkarpaten

Siehe auch:
 Lauterbachgraben, rechter Zufluss der Sulzach (zum Kreuthbach, zur Altmühl) nahe Lauterbach, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lauter
 Lautergraben
 Luterbach